Santorini steht für:

 Santorini, andere Bezeichnung für Santorin, griechischer Archipel
 (19034) Santorini, Asteroid des Hauptgürtels
 Santorini (Spiel), abstraktes Brettspiel

Santorini ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Domenico Santorini (1681–1737), italienischer Anatom
 Peter Carl Santorini, deutscher Schauspieler, Sänger (Bass) und Theaterdirektor